Pearce – pseudonim francuskiego scenarzysty Didiera Conrada, którym sygnował komiksy o Lucky Luke’u

Osoby o tym nazwisku:
 Christie Pearce – amerykańska piłkarka
 David Pearce – brytyjski filozof
 Guy Pearce – australijski aktor
 John Pearce – angielski bokser
 Stuart Pearce – angielski trener piłkarski i piłkarz

Inne:
 (3304) Pearce – planetoida z pasa głównego asteroid